Japp ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Japp (1848–1925), schottischer Chemiker
 Klaus Peter Japp (* 1947), deutscher Soziologe und Politologe
 Miriam Japp (* 1968), deutsch-schweizerische Schauspielerin
 Stephanie Japp (* 1972), Schweizer Schauspielerin
 Uwe Japp (* 1948), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Japp-Klingemann-Reaktion
 Jap
 Yapp